Bland(e) bedeutet mild, sanft oder reizlos.

In der Medizin bezeichnet es:

 schwach oder milde ausgeprägte Krankheitsmerkmale, siehe Krankheitsverlauf #Nach Stärke der Symptome
 blande Psychose (Schizophrenia simplex)

Bland ist der Familienname folgender Personen:
 Angie Bland (* 1984), belgische Volleyballspielerin
 Beverley Bland (* 1953), kanadische Basketballspielerin
 Bill Bland (1916–2001), britischer Kommunist
 Billy Bland (1932–2017), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues-Sänger und Songschreiber
 Bob Bland (* 1982), amerikanische Aktivistin und Modedesignerin
 Bobby Bland (1930–2013), US-amerikanischer Blues- und Soulsänger
 Charles Bland (1802–um 1834), englischer Opernsänger (Tenor)
 Christopher Bland (Fechter) (* 1938), irischer Fechter und Manager
 Christopher Bland (Manager) (1938–2017), britischer Manager
 Colin Bland (* 1938), rhodesischer Cricketspieler
 DaRon Bland (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Donald Bland (* 1931), britischer Schwimmer
 Elsa Bland (1880–1935), österreichische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Edward Franklin Bland (1901–1992), US-amerikanischer Kardiologe
 George Bland (vor 1798–1807), englischer Theaterschauspieler
 Harriet Bland (1915–1991), britische Leichtathletin
 Harry Bland (1898–1960), englischer Fußballspieler
 Hermine Bland (1850–1919), deutsche Schauspielerin
 Hubert Bland (1855–1914), britischer Sozialist

 Jack Bland (1899–1968), US-amerikanischer Jazz-Bandleader und Banjospieler
 John Bland (* 1958), britischer Ruderer
 John David Bland (1963–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 John Otway Percy Bland (1863–1945), britischer Schriftsteller und Journalist
 Larry Bland (1940–2007), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Lilian Bland (1878–1971), englisch-irische Luftfahrtpionierin
 Maria Theresia Bland (1769–1838), italienisch-englische Opernsängerin (Sopran)
 Nathaniel Bland (1803–1865), englischer Orientalist und Cricketspieler
 Oscar E. Bland (1877–1951), US-amerikanischer Politiker
 Pat Bland (1915–1970), englischer Fußballspieler
 Peregrine Bland (1596–1647), nordamerikanischer Kolonist
 Peter Bland (* 1934), britisch-neuseeländischer Dichter, Schauspieler
 Pierre Bland (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richard Bland (1710–1776), US-amerikanischer Politiker
 Richard P. Bland (1835–1899), US-amerikanischer Politiker
 S. Otis Bland (1872–1950), US-amerikanischer Politiker
 Theodorick Bland (1742–1790), US-amerikanischer Politiker
 William Thomas Bland (1861–1928), US-amerikanischer Politiker

Bland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bland (Benton County, Arkansas)
 Bland (Saline County, Arkansas)
 Bland (Florida), im Alachua County
 Bland (Georgia), im Bulloch County – nicht mehr existent
 Bland (Missouri), im Gasconade County
 Bland (New Mexico), im Sandoval County
 Bland (Bell County, Texas)
 Bland (Orange County, Texas)
 Bland (Virginia), im Bland County
 Bland County, Verwaltungseinheit in Virginia
 Bland Lake (Texas), im San Augustine County

Sonstiges:
 Bland Lake (South Carolina), See im Sumter County

im NRHP gelistete Objekte:
 Bland Cave, in Sonora, Kentucky, ID-Nr. 78003549
 Bland Farm, in Bagdad, Kentucky, ID-Nr. 88002882
 Bland House, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 85003148
 John D. Bland House, in Sonora, Kentucky, ID-Nr. 88001729
 Joseph Franklin Bland House, in Winston-Salem, North Carolina, ID-Nr. 84002265
 William Bland House, in Glendale, Kentucky, ID-Nr. 88001734

Siehe auch:

 Bland Shire in Australien
 Bland-White-Garland-Syndrom